Kritolaos (griechisch ) ist der Name folgender Personen:

 Kritolaos von Phaselis, Philosoph und Oberhaupt der peripatetischen Schule
 Kritolaos (Feldherr), achaiischer Feldherr 
 Kritolaos (Grammatiker), römischer Grammatiker